307-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион  — воинское подразделение в  вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Дата и место формирования не установлены

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 12.03.1943 года.

На 22.06.1941 входил в состав 6-го стрелкового корпуса, располагался в Рава-Русском укреплённом районе, вёл бои в его составе в течение июня-июля 1941 года, в августе вошёл в состав вновь сформированной 6-й армии 2-го формирования. Участвует в обороне Донбасса в 1941 году и в 1942 году. Летом 1942 года отходит к Сталинграду, по-видимому занимал позиции северо-западнее Сталинграда. Прикрывает наступающие советские войска в ходе операции по окружению войск противника под Сталинградом. По-видимому в этот период какое-то время входил в состав 18-й зенитной артиллерийской дивизии.

12.03.1943 года (на тот момент будучи в статусе зенитного дивизиона Резерва главного командования) преобразован в 13-й отдельный гвардейский зенитный артиллерийский дивизион

Полное наименование 
 307-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион РВГК

Подчинение

Командование

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии 1941-1945
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов ), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны